Фіна́л Ку́бка Украї́ни з футбо́лу 2005 — 14-й фінал Кубка України з футболу. Пройшов 29 травня 2005 року у Києві на «Олімпійському» стадіоні між київським «Динамо» та донецьким «Шахтарем» .

Шлях до фіналу

Протокол матчу

Примітки

Посилання 
 Кубок України 2005 — Офіційний сайт ФФУ

2005 у футболі
2005
Футбольні змагання у Києві
Події 29 травня
Травень 2005